Narnia steht für:

 ein fiktives Königreich aus der Romanserie von C. S. Lewis, siehe Die Welt von Narnia
 Die Chroniken von Narnia, die Romanserie als solche
 Das Wunder von Narnia bzw. Die geheimnisvolle Tür oder: Die Gründung von Narnia
 Der König von Narnia bzw. Die Abenteuer im Wandschrank oder: Der Löwe und die Hexe 
 Der Ritt nach Narnia bzw. Der Ritt nach Narnia oder: Das Pferd und sein Junge
 Prinz Kaspian von Narnia bzw. Wiedersehen in Narnia bzw. Die unverhoffte Wiederkehr
 Die Reise auf der Morgenröte bzw. Ein Schiff aus Narnia
 Der silberne Sessel bzw. Die Tür nach Narnia
 Der letzte Kampf bzw. Der Kampf um Narnia bzw. Die Tür auf der Wiese. Eine Geschichte aus dem Wunderlande Narnia

 drei Fernsehverfilmungen des Epos durch die BBC aus den Jahren 1988 bis 1990:
 Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (1988)
 Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian & Die Reise auf der Morgenröte – hier wurden zwei Bücher in einem Film kombiniert
 Die Chroniken von Narnia: Der silberne Sessel

 drei Fantasyfilme von Walden Media, siehe Die Chroniken von Narnia (Filmreihe):
 Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005)
 Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia (2008)
 Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte (2010)

 Der König von Narnia (1979), einen Zeichentrickfilm
 Narnia – Das Rollenspiel, ein Pen-&-Paper-Rollenspielsystem, basierend auf den 7 Romanen sowie den zwei Verfilmungen von Andrew Adamson

 Narnia (Band), eine christliche Melodic-Metal-Band aus Schweden
 den antiken Namen der italienischen Stadt Narni